Baraniwka (ukrainisch Баранівка; russische Entsprechung Барановка Baranowka) heißen folgende geographische Objekte:

 Rajon Baraniwka, Verwaltungseinheit in der Oblast Schytomyr, Ukraine
 Baraniwka, Stadt im Rajon Baraniwka, Oblast Schytomyr, Ukraine

 Baraniwka (Solotschiw), Dorf im Rajon Solotschiw, Oblast Charkiw, Ukraine
 Baraniwka (Jarmolynzi), Dorf im Rajon Jarmolynzi, Oblast Chmelnyzkyj, Ukraine
 Baraniwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Ukraine
 Baraniwka (Schyschaky), Dorf im Rajon Schyschaky, Oblast Poltawa, Ukraine
 Baraniwka (Malyn), Dorf im Rajon Malyn, Oblast Schytomyr, Ukraine
 Baraniwka (Hluchiw), Dorf im Rajon Hluchiw, Oblast Sumy, Ukraine
 Baraniwka (Bereschany), Dorf im Rajon Bereschany, Oblast Ternopil, Ukraine
 Baraniwka (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka, Oblast Tschernihiw, Ukraine

Siehe auch:
 Baranówka

uk:Баранівка (значення)